Богомазы — название населённых пунктов:

Россия 
 Богомазы — деревня в Слободском районе Кировской области.

Украина 
 Богомазы — село в Новобугском районе Николаевской области.

См. также